Il singolare del torneo di tennis Intersport Heilbronn Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michael Berrer che ha battuto in finale Michaël Llodra che si è ritirato sul punteggio di 6-5.

Teste di serie 

 Simon Greul (secondo turno)
 Kristian Pless (secondo turno)
 Björn Phau (primo turno)
 Michaël Llodra (finale)

 Nicolas Devilder (primo turno)
 Rainer Schüttler (secondo turno)
 Jiří Vaněk (secondo turno)
 Stefano Galvani (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Intersport Heilbronn Open 2007